

Даниловка — село, Павлодарський район, Павлодарська область

Даниловка — селище, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Даниловка — селище, Алтайський район, Алтайський край
 Даниловка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Даниловка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Даниловка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Даниловка — присілок, Мурашинський район, Кіровська область
 Даниловка — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Даниловка — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Даниловка — село, Тяжинський округ, Кемеровська область

ru:Даниловка